Кобылин — многозначный термин.

Кобылины — русские дворянские роды.
 
 Кобылина, Татьяна Валериевна (более известна под фамилией Коробко; род. 1969) — российский тренер по прыжкам в воду, мастер спорта СССР международного класса.

 также
 Глябэр, Анджей — польский учитель, известный как Анджей из Кобылина или просто Кобылин.

 Кобылин — город в Польше